Jean de Béthencourt (1362-1425), Frans ontdekkingsreiziger
Hermano Pedro (Pedro de San José de Betancourt) (1626-1667)), Spaans heilige
Rómulo Betancourt (1908-1981), president van Venezuela
 Belisario Betancur, Colombiaanse president. 
Íngrid Betancourt (1961), Frans-Colombiaans politica
 de Venezolaanse honkbalspeler Rafael Betancourt, 
 de in Portugal geboren Amerikaanse muzikant Nuno Bettencourt, 
 de Franse politicus André Bettencourt.
Francisco Sánchez (Francisco Demetrio Sánchez Betancourt) (1976), Venezolaans zwemmer, wereldkampioen
Carlos Alberto Betancur (1989), Colombiaans wielrenner
 Rubén Bentancourt (1993), Uruguayaans voetballer
Orde van Anna Betancourt, Cubaanse ridderorde